Lozice, Ložice bzw. Łozice bezeichnet folgende Ortschaften:
 Lozice (dt. Lositz), eine Gemeinde in Tschechien
 Lozice (Vipava) (dt. Lositz), ein Dorf der Gemeinde Vipava in Slowenien
 Ložice (dt. Loschitz), ein Ortsteil der Gemeinde Kanal ob Soči in Slowenien

 Łozice (Hajnówka), ein Dorf der Gmina Hajnówka in der Woiwodschaft Podlachien in Polen
 Łozice (Bobolice) (dt. Neudorf), ein Dorf der Gmina Bobolice in der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 Łozice-Cegielnia, ein Weiler der Gmina Bobolice in der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 Łozice (Kozielice) (dt. Loist), ein Dorf der Gmina Kozielice in der Woiwodschaft Westpommern in Polen

 Łozice, ein polnischer Name für Loitz in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland

Siehe auch:
 Nowe Łozice